|}

Die Dovrebane ist eine Bahnstrecke von Oslo nach Trondheim in Norwegen.

Allgemeines 
Während ursprünglich nur die Strecke von Dombås nach Støren als Dovrebanen bezeichnet wurde, gilt dieser Name heute für die gesamte Strecke von Oslo nach Trondheim. Der Streckenabschnitt von Trondheim nach Støren ist auch ein Abschnitt der Rørosbane.

Die Strecke folgt im Allgemeinen wie die Europastraße 6 den alten Verkehrsströmen von Oslo in die Gegend von Trondheim.

Geschichte 
Die Strecke wurde im Laufe von 70 Jahren gebaut. Die Jahre der Eröffnung der Streckenabschnitte:
 1854: Oslo–Eidsvoll
 1864: Støren–Trondheim
 1880: 11. Oktober – Hedemarksbane oder Eidsvold–Hamarbanen
 1894: Hamar–Tretten
 1896: Tretten–Otta
 1913: Otta–Dombås
 1921: Dombås–Støren

1970 wurde die Strecke elektrifiziert.

Ausbau seit 2010 
Für kürzere Reisezeiten, mehr Zugverbindungen und eine verbesserte Pünktlichkeit hat Bane NOR umfangreiche Verbesserungen vorgesehen. Dabei sollen insgesamt 105 km neue Doppelspurabschnitte entstehen und Streckenabschnitte mit bis zu 250 km/h befahren werden können. Die Reisezeiten verkürzen sich dabei im Endausbau zwischen Oslo und Hamar auf 55 Minuten (bisher 01:16 h) und von Oslo bis Lillehammer auf 1 Stunde und 23 Minuten (bisher 02:03 h).

Am 1. Dezember 2015 ging ein neuer zweigleisiger Abschnitt (17 km) zwischen Langset und Kleverud in Betrieb, welcher mit bis zu 200 km/h befahren werden kann. Bestandteil dieses Ausbauabschnittes war auch der Ulvintunnelen mit 3985 m Länge.

Ende 2018 wurde mit den Bauarbeiten für die Zweigleisigkeit des Abschnittes Venjar–Eidsvoll begonnen, der 2022 in Betrieb gehen soll. Im Frühjahr 2019 begannen die Arbeiten im Abschnitt Eidsvoll–Langset, welche 2023 abgeschlossen werden sollen.

Bis 2027 soll eine durchgehende Zweigleisigkeit zwischen Oslo und Stange hergestellt werden, welche bis 2034 weiter bis nach Lillehammer verlängert werden soll. Dabei wird zwischen Stange und Espa die Strecke völlig neu verlegt. Der Tangenvika, ein Ausläufer des Mjøsa, wird mit der längsten doppelspurigen Eisenbahnbrücke in Norwegen überquert, danach führt die Strecke durch einen Tunnel.

Die Streckenabschnitte

Oslo – Lillehammer 
Das Teilstück Oslo–Eidsvoll, die Hovedbane, war die erste Eisenbahnstrecke Norwegens. Sie wurde von George Stephenson erbaut. Formal war die Strecke bis 4. März 1926 eine Privatbahn.

Mit dem Bau des neuen Flughafens in Gardermoen wurde, teilweise parallel zur bestehenden Trassierung, eine neue Strecke gebaut, die bis Gardermoen die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke Norwegens bildet.

Die Fahrzeit bis Eidsvoll, wo die erste norwegische Verfassung verabschiedet wurde, beträgt etwa eine Stunde. Kurz danach erreicht man den Mjøsa-See, den größten Binnensee Norwegens, bei Minnesund, wo seit 1880 die Minnesund jernbanebru über den See führt.

Weiter geht es über Hamar, Brumunddal und Moelv nach Lillehammer, der Stadt der Olympischen Winterspiele 1994.

Lillehammer – Dombås 
Nach Lillehammer durchfährt die Dovrebahn das Tal Gudbrandsdalen. Im Gudbrandsdalen liegt Hunderfossen und das Norwegische Straßenbaumuseum. Weiter folgen die Orte Tretten, Fåvang, Ringebu und Otta.

In Dombås zweigt die Raumabane nach Åndalsnes ab.

Dombås – Trondheim 

Von Dombås geht es ins Gebirge. Um einen Höhenunterschied von 293 m zu überwinden, wird ein Kehrtunnel durchfahren. Weiter geht es durch den Fokstumyra, einen Nationalpark. Orte, die durchfahren werden, sind Oppdal, Støren und Berkåk.

Nach 6½ Stunden wird die Stadt Trondheim erreicht. Von hier verkehren Züge weiter bis Bodø und Östersund in Schweden. Außerdem besteht ein Übergang zu Schiffen der Hurtigruten.

Zwischenfälle 
Am 22. Februar 1975 ereignete sich auf der eingleisigen Strecke ein schwerer Eisenbahnunfall. Planmäßig war die Kreuzung des Schnellzugs Trondheim–Oslo mit einem nach Norden verkehrenden Zug im Bahnhof Tretten vorgesehen. Der von Süden kommende Zug hatte jedoch Verspätung. Der Fahrdienstleiter dagegen hielt sich an den Fahrplan und ließ den Schnellzug in den noch besetzten Streckenabschnitt hinein. Bei dem folgenden Frontalzusammenstoß starben 27 Menschen, 25 wurden verletzt.

Verkehr 
Ab 2028 sollen für den Fernverkehr auf dieser Strecke drei Einheiten der neuen Triebwagenzüge der Baureihe Type 79 zum Einsatz kommen.

Weblinks

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Innlandet
Bahnstrecke in Oslo
Bahnstrecke in Viken
Bahnstrecke in Trøndelag